Homoeodera är ett släkte av skalbaggar. Homoeodera ingår i familjen plattnosbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plattnosbaggar
Homoeodera